Regulierenklooster (Gouda), ook wel Brigittenklooster genoemd
 Brigittenklooster (Brielle), een voormalig klooster in Brielle
 Brigittenklooster (Utrecht), een voormalig klooster in Utrecht